Bolesławiec puede hacer referencia a varios lugares de Polonia:

 Bolesławiec, un distrito del voivodato de Baja Silesia;
 Bolesławiec, un municipio urbano y una localidad del distrito anterior;
 Bolesławiec, un municipio rural, también en el distrito anterior;
 Bolesławiec, un municipio rural del voivodato de Łódź.